The Love Album – album di Doris Day, registrato nel 1967 e pubblicato nel 1994
The Love Album – album di John Hartford del 1968 
The Love Album – album di Bobby Vinton del 1971 
The Love Album – album di Trini López del 1978
The Love Album – album di Dolly Parton del 1989
The Love Album – album di Shirley Bassey del 1990
The Love Album – compilation di artisti vari 1999 (etichetta: Peg)
The Love Album – album dei Bread del 2002
The Love Album – album di Ronnie Dove del 2002
The Love Album – album degli XL del 2003
The Love Album – compilation di artisti vari 2003 (etichetta: Solo)
The Love Album – album dei Westlife del 2006
The Love Album – album di Shaair and Func del 2006
The Love Album – album della cantante Heidi del 2007
The Love Album – album di Keyshia Cole del 2009
The Love Album: Classics – compilation di artisti vari del 2002